Парламентские выборы в Финляндии (1910) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 1—2 февраля 1910 года.

Результаты выборов

Литература 
  — УДК 321

2
1910 год в Финляндии
Финляндия
1910
Великое княжество Финляндское